Иње може бити:
 Иње, метереолошка појава
 Иње (бенд), београдска електропоп група